Johann Wilhelm Zanders ist der Name folgender Personen:
* Johann Wilhelm Zanders (Papierfabrikant, 1795) (1795–1831), deutscher Papierfabrikant
 Johann Wilhelm Zanders (Papierfabrikant, 1899) (1899–1978), deutscher Papierfabrikant

Siehe auch:
 Hans Wilhelm Zanders (1861–1915), deutscher Papierfabrikant